Valiente peut désigner :

Personnalités 
 Doreen Valiente (1922-1999), femme de lettres britannique ;
Manolo Valiente (1908-1991), peintre et sculpteur républicain espagnol ;
 Eric Valiente (1992-), coureur cycliste espagnol ;
 Nicole (Prescovia Elikolani) Valiente Scherzinger (1978-), chanteuse américaine ;
 Valiente est un lutteur professionnel mexicain.

Autres 
 Valentín Valiente, paroisse civile située dans l'État de Sucre au Venezuela ;
 Corazón valiente, telenovela américaine.

Homonymie de patronyme